Červo ima više značenja:
 Červo (Avelino)
 Červo
 Červo (Vičenca)